Japonska Formula 2 sezona 1978 je bila prvo prvenstvo Japonske Formule 2, ki je potekalo med 5. marcem in 5. novembrom 1978.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači 

1978 v športu
1978